Dala peut désigner :
 le dala, l'ancienne monnaie du Royaume d'Hawaï et de la République d'Hawaï
 la Dala, un affluent du Rhône en Suisse ;
 les gorges de la Dala
 Dala, une zone de gouvernement local au Nigeria, dans l'État de Kano;
 un dala-dala est un taxi collectif en Tanzanie.
 Dala, une localité suédoise de la commune de Hörby
 DALA : déficit androgénique lié à l'âge
 Dala, rappeur français venant de Mantes-la-Jolie, signé sur le label Piraterie Music de Booba